

Прізвища 
 Джеффрі Паєтт (1963) — дипломат США.
 Жулі Паєтт (1963) — канадська інженерка, астронавтка.
 Кріс Паєтт (1963) — британський професійний боксер.